Příjmení Rajlich má více nositelů:

 Iweta Rajlich (* 1981), polská šachistka
 Jan Rajlich (1920–2016), český grafik
 Jan Rajlich mladší (* 1950), český grafik a designér
 Jiří Rajlich (* 1964), český historik
 Petr Rajlich (* 1944), český geolog a popularizátor vědy
 Vasik Rajlich (* 1971), americký programátor a šachista

Externí odkazy